Karinthië (gebied), een geografisch gebied dat gedeeltelijk in Oostenrijk, Slovenië en Italië ligt
Hertogdom Karinthië, een historisch politiek gebied, namelijk het kroonland Karinthië in Cisleithanië
Karinthië (deelstaat), een politiek gebied, deelstaat van Oostenrijk
Een statistische regio van Slovenië, meestal met de Sloveense naam Koroška benoemd.